Lipstick – singolo dei Jedward del 2011
Lipstick – singolo di Kungs del 2021
Lipstick – singolo di Willow del 2021